— японская поп-певица, идол. Бывшая участница группы Morning Musume.

История 
Эри Камэи была отобрана в Morning Musume по результатам прослушивания 6-го поколения вместе с Мики Фудзимото, Саюми Митисигэ и Рэйной Танакой. Её первым синглом стал «Shabondama», первым альбомом — «Ai no Dai 6 Kan».

В 2004 году Эри Камэи входила в состав временной группы H.P. All Stars. Когда в 2003—2004 годах Morning Musume разбивалась на две группы для концертов в небольших городах, Эри была в Morning Musume Sakuragumi.

В 2009 году Эри Камэи была введена в состав группы Tanpopo# как участница 4-го поколения вместе с Айкой Мицуи из Morning Musume, Юриной Кумаи из Berryz Kobo и Тисато Окаи из °C-ute.

В августе 2010 года в блоге Цунку и в тот же день на концерте Hello! Project было объявлено о новых прослушиваниях в группу Morning Musume и о предстоящем выпуске Эри Камэи, Дзюн Дзюн и Лин Лин. Для Эри как причина ухода был указан атопический дерматит, лечением которого она не может серьёзно заняться пока в группе. Выпуск состоялся 15 декабря, на последнем концерте осеннего тура Morning Musume.

Релизы

Фотокниги 

† Также для пользователей мобильных телефонов была издана эксклюзивная цифровая версия этой фотокниги. Она называлась «Jungle» и стоила 525 йен. Её релиз состоялся 19 февраля 2007 года, а 21 февраля был выпущен второй сет фотографий.

ТВ шоу

DVD

Радио

Кино

Мюзиклы 
 
  — В роли сводной сестры.

Примечания

Ссылки 
 Профиль Эри Камэи на сайте Oricon
 Профиль Эри Камэи на сайте Hello! Project (web.archive.org)

Идолы (японские артисты)
Певцы и певицы Японии
Музыканты Morning Musume
Поп-музыканты Японии
Певцы и певицы в жанре J-pop